Woodlawn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Woodlawn Township (Missouri)
 Woodlawn Township (North Dakota)